

Personen

Bijnaam
Edu, (Chinedu Obasi, 1986), Nigeriaans voetballer
Edu, (Eduardo Antunes Coimbra , 1947) Braziliaans voetballer en trainer
Edu, (Jonas Eduardo Américo, 1949) Braziliaans voetballer 
Edu, (Eduardo Gonçalves de Oliveira, 1981), Braziliaans voetballer
Edu, (Eduardo Cesar Daude Gaspar, 1978), Braziliaans voetballer
Edu Dracena (Eduardo Luís Abonízio de Souza, 1981), Braziliaans voetballer

Voornaam
Edu Snethlage (1886-1941), Nederlands voetballer
Edu Waskowsky (1934-1976),Nederlands schilder en beeldhouwer
Edu Manzano (1955), een Filipijns acteur, televisiepersoonlijkheid en politicus
Edu Nandlal (1963 of 1964), is een Surinaams-Nederlandse voetballer

Achternaam
Maurice Edu (1986), Amerikaans voetballer
Bonifacio Ondó Edu (gest. 1969), een politicus uit Equatoriaal-Guinea

Overig
.edu, een topleveldomein of internetextensie